Ру́днев () — русская фамилия, а также топоним. Происхождение фамилии — от рудой, то есть рыжеволосый. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии, однако большинство носителей фамилии имеют недворянское происхождение.

Известные носители

А 
 Руднев, Алексей Петрович (1921—1981) — Герой Советского Союза.
 Руднев, Андрей Дмитриевич (1878—1958) — русский востоковед-монголист.
 Руднев, Артём (род. 1988) — латвийский футболист.

В 
 
 
 
 Руднев, Владислав Сергеевич (1996) — украинский самбист и боец смешанных единоборств.
 Руднев, Всеволод Фёдорович (1855—1913) — контр-адмирал, командир крейсера «Варяг».

Г—Л 
 Руднев, Георгий Павлович (1899—1970) — советский инфекционист.
 
 Руднев, Евгений Владимирович (1886—1945) — один из первых русских военных лётчиков, полковник, награждён Георгиевским оружием (1917).
 
 
 Руднев, Лев Владимирович (1885—1956) — советский архитектор.
 Руднев, Леонид Иванович (род. 1938) — народный художник РФ (2017).

М-С 
 Руднев, Максим Юрьевич (род. 1997) — российский футболист.
 
 
 Руднев, Олег Александрович (1935—2000) — cоветский и латвийский общественный деятель, писатель, сценарист.
 Руднев, Пётр Александрович (1925—1996) — русский литературовед, стиховед.
 Руднев, Семён Васильевич (1899—1943) — один из руководителей партизанского движения на Украине, генерал-майор, Герой Советского Союза.

Ю



Составные фамилии 
 Кадацкий-Руднев, Иван Никитич (1889—1938) — советский военный деятель, флагман 1-го ранга.
 Руднев-Разин, Исаак Михайлович (?—1937) — советский журналист и литератор, сотрудник журнала «Молодая гвардия».
 Семёнов-Руднев, Дмитрий Ефимович (в монашестве Дамаскин; 1737—1795) — епископ РПЦ, археограф, библиограф, филолог.

Населённые пункты 
 Руднев — бывший посёлок городского типа в Тульской области, вошёл в город Донской.
 Руднев — прежнее название хутора Нагорный, Ставропольский край

Другое 
 Руднев (канонерская лодка) — волжский речной буксир «Николай Руднев», участвовавший в Сталинградской битвы в качестве канонерской лодки.
 Семён Руднев (Тип Сормовский) — однопалубный двухвинтовой сухогрузный теплоход «река-море».
 Пристань «Имени Руднева» — дебаркадер проекта 47Б (35 метров) Волгоградского пассажирского порта.
 Бронепоезд «Имени Николая Руднева» — бронепоезд участник Гражданской войны.

См. также 
 Рудневы — о дворянских родах
 Улица Руднева

Примечания